Kawula ist der Familienname folgender Personen:

 Stanisław Kawula (* 1939), polnischer Pädagoge
 Władysław Kawula (1937–2008), polnischer Fußballspieler